Maila steht für:

 Maila (Vorname), weiblicher Vorname
 Byakul Maila (* 1973), nepalesischer Dichter, Texter der Nationalhymne Nepals

Orte:
 Maila (Finnland), Ort in der ehemaligen finnischen Gemeinde Karjalohja
 Maila (Humla), Ort im Distrikt Humla, Nepal
 Maila (Russland), Ort im russischen Chorinski rajon, Burjatien
 Maila (Südafrika), Ort im Distrikt Vhembe, Gemeinde Makhado, der südafrikanischen Provinz Limpopo

Siehe auch:
 Mayla